Misaki Doi e Elina Svitolina erano le detentrici del titolo ma la Doi partecipano al torneo. La Svitolina ha giocato in coppia con Dar'ja Gavrilova. Svitolina e Gavrilova hanno poi sconfitto Çağla Büyükakçay e Jelena Janković con il punteggio di 5-7, 6-1, [10-4].

Teste di serie 

  Andrea Hlaváčková /  Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
  Margarita Gasparjan /  Aleksandra Panova (primo turno)

<li>  Oksana Kalašnikova /  Nadežda Kičenok (primo turno, ritirate)
<li>  Vitalija D'jačenko /  Ol'ga Savčuk (semifinale)

Alternate 

  Dar'ja Gavrilova /  Elina Svitolina (campionesse)

Wildcard 

  Ayla Aksu /  Melis Sezer (quarti di finale)

<li>  Anett Kontaveit /  Elizaveta Kuličkova (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2015
WTA Tour 2015